Scarabée est un mot qui peut avoir plusieurs significations :

 Scarabée est un nom vernaculaire donné à différents insectes coléoptères de la super-famille des Scarabéoïdes (Scarabaeoidea).
 Scarabée rhinocéros européen
Par extension, ce terme désigne aussi :
 le scarabée, hiéroglyphe égyptien qui le représente schématiquement ;
 une amulette, petit objet en forme de scarabée produit dans l'Égypte antique ;
 le Scarabée, un personnage de comics.